Појам Виторио Емануеле може да се односи на:
 Виторио Емануеле I, војвода Савоје и краљ Сардиније
 Виторио Емануеле II, краљ Италије
 Виторио Емануеле III, краљ Италије